Das DAC Pro Squash Classic 2021 fand vom 19. bis 23. Oktober 2021 in Detroit, Michigan, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der PSA World Tour der Damen 2021/22 und gehörte zur Kategorie PSA World Tour Bronze.

Siegerin der letzten Austragung im Jahr 2019 war Olivia Clyne, die 2021 das Halbfinale erreichte. Sie unterlag der topgesetzten Nouran Gohar mit 0:3, die das Turnier ohne Satzverlust gewann. Im Endspiel bezwang sie mit 11:8, 11:6 und 11:1 mit Georgina Kennedy eine ungesetzte Spielerin, die sich zuvor unter anderem gegen die gesetzten Sabrina Sobhy und Joelle King hatte durchsetzen können.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 24 Spielerinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt und erhielten ein Freilos in der ersten Runde. Per Wildcard erhielt Lucy Beecroft einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 61.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)
 Berichterstattung auf thesquashsite.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour der Damen 2021/22
Squashturnier in Detroit